Leskovica est un toponyme qui peut désigner :
Leskovica, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ; 
Leskovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot.

Voir aussi 
Ljeskovica